Basilobelba är ett släkte av kvalster. Basilobelba ingår i familjen Basilobelbidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Basilobelba